Zkratka ETL může znamenat:

 Extract, transform, load – pojem z oblasti extrakce dat z databáze
 Expertise, Trustiness, Liability – iniciativu zaměřenou proti plýtvání a vytváření odpadu